Nerad  může být:

 Nerad - vesnice v ČR

příjmení
 Antonín Nerad (1899–1947) – český odbojář, později kolaborant
 Jitka Neradová (* 1969) – česká spisovatelka a pedagožka
 Milan Nerad (* 1921) – československý účastník protikomunistického odboje
 Pavel Nerad (1920–1976) – československý basketbalista
 Petr Nerad (* 1994) – český fotbalový záložník
 Wenzel Nerad (1861–???) – rakouský politik německé národnosti z Čech